Follett (Texas), plaats in de Verenigde Staten
 Ken Follett (1949), Brits auteur